Familie (verwanten), een groep mensen die aan elkaar genetisch en/of door partnerschap verwant zijn
 Familie (biologie), een rang in de taxonomie die geslachten samenbindt
 Taalfamilie, in de taalkunde een groep verwante talen
 Familie (natuurkunde), verzameling elementaire deeltjes, die door overeenkomstige kwantumgetallen - en daarvan afgeleide eigenschappen - verwantschap vertonen
 Familie (muziek), een groep instrumenten met dezelfde bouwwijze, bijvoorbeeld saxofoons, of strijkinstrumenten
 Familiefilm, een film genre
 Wolkenfamilie, in de meteorologie een onderdeel van het systeem om wolken in te delen
 In de wiskunde kan het begrip familie verwijzen naar:
 Geïndexeerde familie
 Familie van verzamelingen

Als eigennaam:
 Familie (televisieserie), een Vlaamse soapserie
 Familie (film), Nederlandse film uit 2001
 Familie (Paul de Reus), een kunstwerk in de openbare ruimte in Amsterdam
 Familie (toneelstuk), een toneelstuk van Maria Goos waarop bovenstaande film is gebaseerd
 De Familie (mediabedrijf), Nederlands film- en televisieproductiebedrijf
 De Familie/The Family (Children of God), een internationale christelijke sekte

Andere betekenissen 
 In maffiakringen is een familie synoniem voor een bende;